Lundby distrikt kan syfta på:

*Lundby distrikt, Västergötland – ett distrikt i Göteborgs kommun och Västra Götalands län 2016–
Lundby distrikt, Västmanland – ett distrikt i Västerås kommun och Västmanlands län 2016–

Se även
Lundby församling
Lundby socken